Preseka – wieś w Bułgarii
 Preseka – wieś w Macedonii Północnej